EQC steht für:
 Earthquake Commission, nationale neuseeländische Erdbeben-Behörde
 European Quidditch Cup, europäischer jährlicher Quidditch-Wettbewerb
 European Quizzing Championships, europäischer jährlicher Quiz-Wettbewerb
 Mercedes-Benz EQC, siehe Mercedes-Benz N 293, deutscher Pkw
 Ecuatorial Cargo (ICAO-Code), ehemalige äquatorialguineische Fluggesellschaft

 Waco EQC-6, US-amerikanisches Flugzeug von Waco Aircraft Company

Abkürzung